Armo kan syfta på:

 Armo EP – en EP från 2005 av Apulanta

Geografi

Finland 

 Armo, Finland,

Indonesien 

 Sungai Maru (vattendrag i Indonesien), Papua,

Italien 

 Armo, Imperia, kommun, Ligurien, Provincia di Imperia, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar